A 45 steht für:
 A 45 AMG, Fahrzeugmodell von Mercedes, siehe Mercedes-Benz W 176
 Bundesautobahn 45, Deutschland

A-45 steht für:
 Sisu A-45, Lastkraftwagen von Sisu Auto
 Autovía A-45, Spanien

A45 steht für:
 Autoroute A45, Frankreich
 A45 road, Hauptstraße im Vereinigten Königreich

Ae-45 steht für:
 Aero Ae-45, Reiseflugzeug von Aero